Keyes (Califòrnia)
 Keyes (Oklahoma)
 Alan Keyes (1950), polític, activista, escriptor i diplomàtic estatunidenc 
 London Keyes
 Robert Keyes (ca. 1565-1606), conspirador anglès
 Sidney Keyes (1922-1943), poeta anglès